Baudri ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Baudri (1808–1874), Maler und Mitglied des Reichstags
 Johann Anton Friedrich Baudri (1804–1893), Generalvikar des Erzbischofs von Köln und später Weihbischof

Siehe auch:
 Baudry